Cab Kaye, een jazzmusicus
 Carol Kaye, een bassist
 Danny Kaye, Amerikaans acteur, zanger en komiek
 Gorden Kaye, een acteur
 Mary Kaye, een zangeres
 Matthew Kaye, een worstelaar